Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1981/82 war die 19. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 22. August 1981 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 13. Juni 1982 mit dem 28. Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 1981/82 wurde die TFF 1. Lig im Gegensatz zur Vorsaison nicht in drei Gruppen ausgetragen, sondern wurde in eine viergleisige Liga mit jeweils 15 Mannschaften erweitert. Insgesamt spielten 60 Mannschaften in vier Gruppen um den Aufstieg in die Süper Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die damals untergeordneten drittklassigen regionalen Amateurligen. Die Tabellenersten aller vier Gruppen stiegen direkt in die höhere Süper Lig auf. Die Mannschaften auf dem letzten Tabellenplatz aller Gruppen stiegen in die untergeordneten drittklassigen regionalen Amateurligen ab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 48 Mannschaften die drei Absteiger aus der Süper Lig Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Orduspor und die neun Aufsteiger aus den damals drittklassigen regionalen Amateurligen Beylerbeyi SK, İstanbulspor, Davutpaşa SK, Muğlaspor, Burdurspor, Ceyhanspor, Petrol Ofisi SK, Amasyaspor, Sitespor und Anadolu SK hinzugekommen.

Sarıyer GK erreichte die Meisterschaft der Gruppe A und damit das erste Mal in der Vereinsgeschichte die Teilnahme an der Süper Lig. In der Gruppe B sicherte sich Antalyaspor die Meisterschaft und damit ebenfalls den ersten Aufstieg der Vereinshistorie in die Süper Lig. Mersin Idman Yurdu erreichte bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Saisonende die Meisterschaft der Gruppe C und stieg damit nach einem Jahr wieder in die Süper Lig auf. Die Gruppe D beendete Samsunspor und stieg damit nach dreijähriger Abstinenz wieder in die Süper Lig auf.

Zum Saisonende sind aus der Gruppe A Kırklarelispor, aus der der Gruppe B Ödemişspor, aus der Gruppe C Elazığspor und aus der Gruppe D Çorumspor abgestiegen. Die Zweitligavereine der Vorsaison Konyaspor und Konya İdman Yurdu fusionierten zu Saisonbeginn zu dem Verein Konyaspor. Dabei wurde von dem ehemaligen Konyaspor der Name und von Konya İdman Yurdu die Vereinsfarben Grün-Weiß übernommen.

Gruppe A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle vier Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Gruppe C

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle vier Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Gruppe D

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1981/82 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1981/82 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1981/82
Fußballsaison 1981/82